Curta steht für:
 Curta, eine mechanische Rechenmaschine
 Curta, der antike Name der heutigen Stadt Ormož

Personen:
 Florin Curta (* 1965), US-amerikanischer Mittelalterhistoriker